Convolosaurus marri es la única especie conocida del género extinto Convolosaurus de dinosaurio ornitisquio ornitópodo, que vivió a mediados del período Cretácico, hace 125 millones de años, durante el Aptiense en lo que es hoy Norteamérica.

Descripción

El individuo holotipo tenía una longitud estimada de entre 2,5 y 3 metros aunque todavía no estaba completamente crecido. El tamaño adulto se considera como desconocido. Los huesos del muslo encontrados varían entre 51 y 315 milímetros de longitud.

Los autores de la descripción científica establecieron una serie de rasgos distintivos. Uno de ellos es una autapomorfia, un carácter derivado único. El premaxilar tiene cuatro dientes, que tienen un canal vertical en el exterior. Además, está presente una combinación única de rasgos que en sí mismos no son únicos. Algunos de estos rasgos son basales o simplesiomorfias, el premaxilar tiene dientes y todo el borde superior de la cuenca del ojo está cubierto por dos supraorbitales. 

Otros rasgos son caracteres derivados, que indican una posición más alta en el árbol evolutivo. Las raíces de los dientes maxilares son curvas. Las vértebras del cuello son opistocélicas, convexas en la parte frontal y cóncavas en la parte posterior. En las vértebras sacras, las espinas neurales tienen el doble de la altura del cuerpo vertebral. El extremo posterior del isquion se expande en un "pie". Entre los frentes de los cóndilos del hueso del muslo o fémur solo hay un surco superficial. El proceso prepúbico del hueso púbico se aplana transversalmente.

Descubrimiento e investigación
 
Sus fósiles se encontraron en la Formación Montañas Gemelas del Lago Proctor en el Condado de Comanche, Texas. La especie tipo y única es Convolosaurus marri. En mayo de 1985, James "Rusty" Branch  descubrió un sitio de fósiles de dinosaurio en el lago Proctor en el condado de Comanche, Texas, que se encontraba entre los más ricos del Cretácico Inferior de Norteamérica. El Museo de Paleontología de Shuler, que forma parte de la SMU en Dallas, excavó una gran cantidad de especímenes en la orilla sureste del lago, en las canteras Camp Quarry. El descubrimiento fue reportado en 1988 en la literatura científica. Los restos encontrados se combinaron en tres esqueletos montados que se exhiben en la Oficina del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. de Proctor Lake en Proctor, el ejemplar SMU 70456, el Museo de Naturaleza y Ciencia de Perot, un compuesto de los especímenes SMU 74087, SMU 74093 y SMU 74104, y el Museo de Ciencia e Historia de Fort Worth, en donde está el espécimen SMU 74663.  El taxón, nuevo para la ciencia, fue conocido de manera informal como el "hipsilofodóntido del lago Proctor".  Más tarde se entendió que Hypsilophodontidae es un grupo parafilético no válido.

En 2019, la especie tipo Convolosaurus marri fue nombrada y descrita por Kate A. Andrzejewski, Dale A. Winkler y Louis Leo Jacobs. El nombre genérico se deriva del latín convolare, "el rebaño", una referencia a la densa concentración de fósiles. El nombre específico honra al Dr. Ray H. Marr, quien ha propagado la Sociedad de Paleontología de Vertebrados en la SMU.

El holotipo, SMU 72834, se encontró en una capa de la Formación de las Montañas Gemelas que data del Aptiano. Se compone de un esqueleto parcial con cráneo. Conserva el cráneo con las mandíbulas inferiores, la columna vertebral hasta la vigesimotercera vértebra de la cola, la cintura escapular, el brazo izquierdo, el húmero derecho, la pelvis, ambas fémures, ambas espinillas y la pantorrilla izquierda. Representa a un individuo subadulto. Una gran cantidad de fósiles se han referido a la especie. En 2019, estos sumaban 488 especímenes, que representaban al menos veintinueve individuos, desde pequeños juveniles hasta subadultos. Casi todo el esqueleto es conocido.

Clasificación
 
Aunque inicialmente se consideraba un miembro de Hypsilophodontidae, Convolosaurus fue clasificado en 2019 en Ornithopoda en una posición basal, por encima de Hypsilophodon y por debajo de Thescelosaurus en el árbol evolutivo. Los análisis anteriores habían encontrado que Thescelosaurus era más basal que Hypsilophodon, pero ahora esto se invirtió ya que la posesión por parte de Convolosaurus de dos supraorbitales, compartidos con Thescelosaurus , indica que Hypsilophodon había perdido este rasgo independientemente.

El cladograma mostrado a continuación se basa en los resultados del análisis de Andrzejewski et al., 2019.

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de América del Norte
Ornithopoda